

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Buffalo Gap – città della Contea di Custer, Dakota del Sud
 Buffalo Gap – città della Contea di Taylor, Texas